María del Carmen Ledesma Ruiz (nacida el 28 de septiembre de 1987 en Don Benito, Badajoz), conocida como Mamen Ledesma, es una atleta y entrenadora española especialista en fondo. 

Ha sido Internacional sub20, en el Encuentro Internacional de Campo a Través en Leiria (Portugal) y sub23, en el Cto. Europa Aire Libre de 2007 celebrado en Debrecen, Hungría y en el Cto. Europa de Campo a Través de 2009 celebrado en Dublín, Irlanda, todo ello, con la Selección Española de Atletismo (RFEA). Además ha sido medallista en Ctos de España en Pista Cubierta, Aire Libre, Cross y Trail. Ha sido patrocinada por PUMA (2006-2009), por Skechers (2010-2021) y actualmente por la firma ASICS. Actualmente compagina su faceta de atleta con la de entrenadora.

Trayectoria 
 Club Atletismo Don Benito
 Club Atletismo Navalmoral-Almaraz
 Club Atletismo Scania Pamplona
 Club Atletismo Grupoempleo Pamplona Atco
 Club Atletismo La Blanca de Vitoria

Palmarés

Marcas

Referencias

Elnaces externos

Atletas de España
Entrenadores de atletismo de España
Nacidos en Don Benito